Obermühle ist der Ortsname von

 Obermühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Obermühle (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obermühle (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Obermühle (Boxberg), Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Uiffingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Obermühle (Breddin), Wohnplatz der Gemeinde Breddin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Obermühle (Buch am Wald), Ortsteil der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obermühle (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Obermühle (Bundorf), Ortsteil der Gemeinde Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Obermühle (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obermühle (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Obermühle (Ergersheim), Ortsteil der Gemeinde Ergersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Obermühle (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Obermühle (Habach), Ortsteil der Gemeinde Habach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Obermühle (Haßloch), Mühle in Haßloch, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Obermühle (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Obermühle (Kirchensittenbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Obermühle (Kressbronn am Bodensee), Ortsteil der Gemeinde Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg
 Obermühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Obermühle (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Obermühle (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Obermühle (Oberrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Obermühle (Oberschönegg), Ortsteil der Gemeinde Oberschönegg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Obermühle (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Obermühle (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Obermühle (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Obermühle (Rogzow), Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Obermühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obermühle (Rügland), Ortsteil der Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obermühle (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obermühle (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Obermühle (Sulzfeld), Ortsteil der Gemeinde Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Obermühle (Titting), Ortsteil des Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Obermühle (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Obermühle (Waldenburg), Weiler im namengebenden Stadtteil von Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Obermühle (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Obermühle (Weichering), Ortsteil der Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Obermühle ist der Name mehrerer Mühlen in Deutschland:
 die Obermühle (Aachen) in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 die Obermühle in Abbensen in der Region Hannover, Niedersachsen, siehe Abbensen (Wedemark)
 die Obermühle Bad Düben, Sachsen
 die Obermühle (Büren) im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 die Obermühle in Dingolshausen im Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Volkachsmühle
 die Obermühle (Görlitz) in Görlitz, Sachsen
 die Obermühle (Grevenbroich) im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 die Obermühle (Höxter) im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 die Obermühle (Kerpen) in der Stadt Kerpen im Rhein-Erft-Kreis
 die Obermühle (Mömbris) in Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 die Obermühle bei Neuleiningen im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, siehe Neuleiningen-Tal
 die Obermühle Neumorschen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 die Obermühle (Nuthe-Urstromtal) am Pfefferließ im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 die Obermühle (Räbke), Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 die Obermühle (Schönau) im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 die Obermühle in Wevelinghoven im Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, siehe Stadt Wevelinghoven
 die Obermühle bei Leinburg, Abgegangenes Anwesen im Landkreis Nürnberger Land in Bayern

Siehe auch:
 Obere Mühle
 Obermühl